|-
| 25701 Alexkeeler ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25702 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25703 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25704 Kendrick ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25705 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25706 Cekoscielski ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25707 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25708 Vedantkumar ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25709 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25710 Petelandgren ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25711 Lebovits ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25712 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25713 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25714 e aprilie ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25715 Lizmariemako ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25716 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25717 Ritikmal ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25718 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25719 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25720 Mallidi ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25721 Anartya ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25722 Evanmarshall ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25723 Shamascharak ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25724 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25725 McCormick ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25726 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25727 Karsonmiller ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25728 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25729 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25730 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25731 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25732 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25733 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25734 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25735 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25736 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25737 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25738 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25739 - ||  || 10 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25740 - ||  || 10 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25741 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25742 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25743 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25744 Surajmishra ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25745 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25746 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25747 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25748 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25749 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 25750 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Rock Finder || W. K. Y. Yeung
|-
| 25751 Mokshagundam ||  || 25 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25752 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25753 - ||  || 28 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 25754 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 25755 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 25756 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25757 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25758 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25759 - ||  || 25 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 25760 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 25761 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25762 - ||  || 2 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 25763 Naveenmurali ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25764 Divyanag ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25765 Heatherlynne ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25766 Nosarzewski ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25767 Stevennoyce ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25768 Nussbaum ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25769 Munaoli ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25770 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25771 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25772 Ashpatra ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25773 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25774 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25775 Danielpeng ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25776 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25777 - ||  || 4 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 25778 Csere ||  || 4 februarie 2000 ||  || 
|-
| 25779 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25780 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25781 Rajendra ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25782 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25783 Brandontyler ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25784 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25785 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25786 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25787 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25788 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25789 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25790 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25791 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25792 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25793 Chrisanchez ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25794 - ||  || 7 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25795 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25796 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25797 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25798 Reneeschaaf ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25799 Anmaschlegel ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25800 Glukhovsky ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-